Auckland Harbour Bridge
 Sydney Harbour Bridge
 Harbour Bridge (schip, 2007)